(5559) 1990 MV (1990 MV, 1942 JF, 1980 WA2, 1980 XG2) — астероїд головного поясу, відкритий 27 червня 1990 року.

Тіссеранів параметр щодо Юпітера — 3,474.

Примітки

Див. також 
 Список астероїдів (5501-5600)

Посилання 

 

Астрономічні об'єкти, відкриті 1990
Головний пояс астероїдів